Klucz do Rebeki – powieść Kena Folletta
 Klucz do Rebeki – amerykański film z 1985, ekranizacja powieści

Zobacz też